Municipio de Joliet puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Joliet (condado de Will, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Will.
 Municipio de Joliet (condado de Platte, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Platte.